Aluniș est le nom de nombreuses localités dans les pays de langue roumaine.



Communes 
 Aluniș, dans le județ de Cluj
 Aluniș, dans le județ de Mureș
 Aluniș, dans le județ de Prahova

Villages 

 Aluniș, dans la commune de Frumușeni, județ d'Arad
 Aluniș, dans la commune de Mioarele, județ d'Argeș
 Aluniș, dans la commune de Colți, județ de Buzău
 Aluniș, dans la commune de Cornățelu, județ de Dâmbovița
 Aluniș, dans la commune de Pietrari, județ de Dâmbovița
 Aluniș, dans la commune de Căpreni, județ de Gorj
 Aluniș, dans la commune de Mugeni, județ de Harghita
 Aluniș, dans la commune de Benesat, județ de Sălaj

Aluniș, une commune du raion de Rîșcani